Bagbin peut désigner :

Toponyme 
 Bagbin, la localité située dans le département de Pibaoré au Burkina Faso
 Bagbin-Noungou, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso

Patronyme 
  (1957-), l'homme politique ghanéen